Skagen Købstadskommune var en kommune i Hjørring Amt fra 1938 til 1970.

Administrativ historik 
Kommunen blev oprettet ved lov i 1838 og sammenlagt til Skagen Kommune i 1970.

Politik

Valgresultater efter år

Liste over borgmestre

Fodnoter 

Kommuner i Hjørring Amt